«Поймать большую рыбу: медитация, осознанность и творчество» () — книга кинорежиссера Дэвида Линча, опубликованная в декабре 2006 года.

Книга посвящена раздумьям режиссёра о жизни, творчестве и трансцендентальной медитации (ТМ), адептом и практиком которой он является многие годы. Автор рассказывает как практика ТМ может улучшить качество жизни, помочь раскрыть творческий потенциал человека.

Свой опыт трансцендентальной медитации в контексте творчества Дэвид Линч описывает так:

Идеи подобны рыбам. Если хотите поймать мелкую рыбёшку, оставайтесь на мелководье. Но если вам нужна крупная рыба, придётся идти на глубину.

Все средства, вырученные от продажи книги, будут перечислены в созданный Дэвидом Линчем фонд на развитие школьных программ по обучению трансцендентальной медитации.

Издание по-русски 
В 2008 году книга Дэвида Линча была издана по-русски в издательстве "ЭКСМО", Москва, в переводе К. А. Кистяковской.

Ссылки 
 Сайт фонда Дэвида Линча по обучению технике трансцендентальной медитации

Трансцендентальная медитация
Популярная психология
Книги 2006 года